Па́вел Влади́мирович Комаро́в (род. 26 февраля 1974 года, Горький, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, выступавший за клубы главных хоккейных лиг России.

Биография 
Родился 26 февраля 1974 года в Горьком. Воспитанник местной хоккейной школы. Игровую карьеру начал в «Торпедо», выступавшем в 1991—1995 годах в чемпионате СНГ и Межнациональной хоккейной лиге.

В 1993 году был выбран в 11-м раунде клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». В 1993—1996 годы играл североамериканских клубах  (Американская хоккейная лига), «Шарлотт Чекерс» (Хоккейная лига Восточного побережья) и  ().

В 1996 году вернулся в российский чемпионат, где до 2003 года представлял в основном клубы высшего дивизиона: тольяттинскую «Ладу» (1996—1998 и 2001/2002), уфимский «Салават Юлаев» (1998/1999 и 2000/2001), петербуржский СКА (1999/2000) b московские «Крыльях Советов» (2002/2003).

В сезоне 2001/2002 из «Лады» привлекался в клубы второго российского дивизиона: новосибирскую «Сибирь» и тюменский «Газовик». В сезоне 2003/2004 также представлял клуб второго дивизиона — «Олимпия» из Кирово-Чепецка, а в сезоне 2004/2005 — выступавший в чемпионате Датской хоккейной лиги клуб «Ольборг».

Завершил игровую карьеру в сезоне 2005/2006 в клубах младших российских дивизионов: «Торпедо-2» из Нижнего Новгорода, «Дизель» из Пензы и «Лукойл-Волга» из Кстово.

Ссылки 
 
 

Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки «Бингемтон Рейнджерс»
Игроки «Шарлотт Чекерз»
Игроки «Ютика Близзард»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Ольборг Пайрэтс»
Игроки ХК «Чайка»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Кстово»